Plaats in Indonesië
Mampree (Paya Bakong), een plaats in het onderdistrict Paya Bakong in het regentschap Noord-Atjeh (Aceh Utara) van de provincie Atjeh.
Mampree (Syamtalira Aron), een plaats in het onderdistrict Syamtalira Aron in het regentschap Noord-Atjeh (Aceh Utara) van de provincie Atjeh
Mampree (Tiro/Truseb), een plaats in het onderdistrict Tiro/Truseb in het regentschap Pidie van de provincie Atjeh,